reguła prawej dłoni (matematyka i fizyka)
 zasada prawej ręki (przepis ruchu drogowego)